František Vaněk (né le  à Uherský Ostroh en Tchécoslovaquie et mort le  ) est un joueur professionnel tchécoslovaque de hockey sur glace.

Carrière 

Son maillot floqué du numéro 9 a été retiré de l'équipe du HC Kometa Brno.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1951-1952 ||  SK Kralovo pole || Extraliga
|| 10 || 2 || 0 || 2 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1952-1953 ||  SK Kralovo pole || Extraliga 
|| 16 || 15 || 0 || 15 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1953-1954 ||  HC Kometa Brno || Extraliga 
|| 2 || 0 || 0 || 0 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1954-1955 ||  HC Kometa Brno || Extraliga 
|| 17 || 11 || 8 || 19 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1955-1956 ||  HC Kometa Brno || Extraliga 
|| 18 || 5 || 8 || 13 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1956-1957 ||  HC Kometa Brno || Extraliga 
|| 25 || 10 || 15 || 25 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1957-1958 ||  HC Kometa Brno || Extraliga 
|| 22 || 10 || 12 || 22 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1958-1959 ||  HC Kometa Brno || Extraliga 
|| 22 || 8 || 16 || 24 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1959-1960 ||  HC Kometa Brno || Extraliga 
|| 22 || 11 || 10 || 21 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1960-1961 ||  HC Kometa Brno || Extraliga 
|| 32 || 9 || 17 || 26 || 24 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1961-1962 ||  HC Kometa Brno || Extraliga 
|| 15 || 6 || 9 || 15 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1962-1963 ||  HC Kometa Brno || Extraliga 
|| 31 || 15 || 21 || 36 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1963-1964 ||  HC Kometa Brno || Extraliga 
|| 29 || 20 || 25 || 45 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1964-1965 ||  HC Kometa Brno || Extraliga 
|| 29 || 13 || 17 || 30 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1965-1966 ||  HC Kometa Brno || Extraliga 
|| 11 || 5 || 3 || 8 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1966-1967 ||  HC Kometa Brno || Extraliga 
|| 22 || 8 || 5 || 13 || - ||  ||  ||  ||  ||

Au niveau international 

| 1956 ||Tchécoslovaquie || JO ||5||3||3||6||2||
|-
| 1957 ||Tchécoslovaquie || CM ||6||2||1||3||2|| Médaille de bronze
|-
| 1958 ||Tchécoslovaquie || CM||5||3||0||3||2||
|-
| 1959 ||Tchécoslovaquie || CM ||7||0||2||2||6|| Médaille de bronze
|-
| 1960 ||Tchécoslovaquie || JO ||7||3||1||4||0||
|-
| 1961 ||Tchécoslovaquie || CM ||7||1||2||3||0|| Médaille d'argent
|-
| 1963 ||Tchécoslovaquie || CM ||7||2||4||6||4|| Médaille de bronze

Références 

Naissance en décembre 1931
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1956
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Joueur international tchécoslovaque de hockey sur glace
Entraîneur tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey tchèque
Décès à 88 ans
Décès en septembre 2020